Tirreno-Adriatico 2020 var den 55. udgave af cykelløbet Tirreno-Adriatico. Det italienske etapeløb var på UCI's World Tour-kalender i 2020, og blev kørt mellem 7. og 14. september 2020. Det var oprindeligt planlagt til at blive kørt fra 11. til 17. marts, men blev på grund af coronaviruspandemien flyttet til september.

Briten Simon Yates fra  vandt løbet foran Geraint Thomas () og Rafał Majka ().

Hold og ryttere

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Startliste

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officielle hjemmeside 
 

2020
UCI World Tour 2020